Сергей Семёнович Фионин (18.07.1921 — 13.05.1978) — командир орудия 6-го артиллерийского полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 18 июля 1921 года в деревне Петропавлово ныне Увинского района Удмуртской Республики в семье видного организатора сельскохозяйственного производства, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Фионина Семёна Ивановича. Окончил 7 классов, работал в колхозе.
 
В Красной Армии с 1940 года. На фронте с июля 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир орудия 6-го артиллерийского полка сержант Сергей Фионин в бою 11 июля 1943 года на подступах к городу Малоархангельск Орловской области заменил выбывшего из строя командира батареи. В этом бою артиллеристы под командованием С. С. Фионина подбили девять вражеских танков.

16 сентября 1943 года в районе города Короп Черниговской области Украины сержант Фионин скрытно выдвинул орудие к берегу реки Десна и прямой наводкой подавил пять вражеских огневых точек, что дало возможность советским подразделениям форсировать Десну и овладеть опорным пунктом противника в деревне Оболонье Коропского района Черниговской области Украины.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Фионину Сергею Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 
После войны С. С. Фионин демобилизован. Жил в столице Удмуртии — городе Ижевск. Работал мастером в «Сельхозтехнике». Скончался 13 мая 1978 года.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Литература 
 
 Кулёмин И. Г. Героев наших имена. Ижевск, 1975.
 Кулёмин И. Г. и др. Герои Советского Союза — наши земляки. Устинов, 1985.
 Письма огненных лет, 1941-1945. Устинов, 1985.

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны